Jack Lawrence (1912 – 2009) un parolier américain.
 Jack Lawrence (1976 -) un bassiste américain.